Popa (vaixell), part posterior del vaixell.
 Popa (constel·lació), constel·lació de l'hemisferi sud
 Mont Popa, muntanya volcànica al centre de Myanmar, al sud-est de Bagan a la serralada de Pegu Yoma.
 La Popa, indret del terme municipal de Castellcir (Vallès Occidental).
 Puig de Popa, muntanya de Calella a la comarca del Maresme 
 Serra de la Popa, serra d'Alcarràs a la comarca del Segrià 
 Popa (religiós)
 Popa o mamella